BPM — латинская аббревиатура, которая может обозначать:

 BPM () — показатель ритма пульса: количество ударов в минуту.
 BPM () — показатель темпа исполнения музыки, количество четвертных нот в минуту.
 BPM — американский журнал о популярной музыке.
 BPM () — модель о состояниях психики до и во время рождения, относящаяся к трансперсональной и перинатальной психологии.
 BPM () — управление эффективностью бизнеса. ВРМ-системы обеспечивают автоматизацию управления прибыльностью, планирования и бюджетирования, подготовки различной банковской отчетности.
 BPM () — управление бизнес-процессами.
 BPM 37093 — переменная звезда, пульсирующий белый карлик.
 BPM () — технология записи жесткого диска.
 BPM () — бишнуприя-манипури, язык индоарийской группы, распространённый главным образом в Индии.
 BPM: Bullets Per Minute — компьютерная игра в жанре ритм-роуглайк-шутера 2020 года.